Borysthenes (Βορυσθένης) ist die Bezeichnung für

 Borysthenes, antiker Name des Flusses Dnjepr
 Borysthenes, Insel an der Mündung des Dnjepr ins Schwarze Meer, siehe Beresan (Insel)
 Borysthenes, griechische Flussgottheit, siehe Liste der Gestalten der griechischen Mythologie/B
 Borysthenes (Stadt), eine der ersten griechischen Siedlungen in der nördlichen Region des Schwarzen Meeres

Siehe auch
 Bion von Borysthenes